Plaats in Indonesië
 Tanjung Makmur (Sinar Peninjauan), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Makmur (Tebing Tinggi), een plaats in het bestuurlijke gebied Empat Lawang in de provincie Zuid-Sumatra